Департамент Гуарани  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 3314 км². Население — 67897 человек. Плотность населения — 20,50 чел./км².

Административный центр — Эль-Собербио.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Сан-Педро
на юго-востоке — с Бразилией
на юго-западе — с департаментом Вейнтисинко-де-Майо
на западе — с департаментом Каингуас
на северо-западе — c департаментом Монтекарло

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:
Эль-Собербио
Сан-Висенте

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес